

Automobilismo 
 Lancia, azienda automobilistica italiana fondata nel 1906 a Torino dal citato Vincenzo Lancia e attualmente facente parte del gruppo FCA
 Lancia Veicoli Industriali, la divisione mezzi pesanti della casa automobilistica, attiva dal 1912 al 1990
 Lancia, la scuderia della citata casa automobilistica, attiva nelle corse sportive fino dal 1952

Famiglie 
 Lancia – antico nome della famiglia della nobiltà siciliana oggi nota come Lanza
Lancia – casato italiano del XIII secolo

Militaria 
 Lancia – arma inastata, tra le più antiche armi bianche e tra le più utilizzate nella storia dell'uomo fino all'avvento delle armi da fuoco
 Lancia – utilizzo dei popoli germanici ai tempi delle invasioni barbariche e fino all'alto medioevo (I-V secolo d.C.)
 Lancia – unità militare del basso medioevo (XI-XV secolo d.C.)

Nautica 
 Lancia – piccola imbarcazione con scopi ausiliari per trasporto persone a cortissimo raggio

Persone 
 Andrea Lancia (ca. 1296 – post 1357) – notaio fiorentino
 Bianca Lancia (ca 1210 – post 1250) – nobildonna siciliana, moglie dell'imperatore Federico II di Svevia
 Emilio Lancia (1890-1973) – architetto italiano
 Manfredo I Lancia (ca 1140 – post 1214) – trovatore occitano
 Manfredo II Lancia (ca 1185 – post 1257) – nobile occitano, figlio di Manfredo I Lancia
 Lina Lancia (1932-2010) – cantante italiana
 Ugo Lancia (1885-1960) – scacchista italiano
 Vincenzo Lancia (1881-1937) – pilota e imprenditore italiano
 Corrado Lancia di Brolo (1826-1906) – senatore del Regno d'Italia

Pagine correlate 
Lance
Lanza

Altri progetti